Към 1 юли 2009 в Унгария има 3152 населени места. Градовете (város; мн.ч. városok) са 328, а селата (község; мн. ч. községek) - 2824. Броя на градовете подлежи на постоянна промяна, защото някои села след определено време получават статут на град. Най-големият град в страната е столицата Будапеща, а най-малкият Палхаза с население от едва 1085 души (2008). Най-голямото село е Соймар с население от 10 043 души към 2009. В Унгария има над 100 селища с население под 100 души и поне още толкова, в които живеят по-малко от 20 души и са на ръба на обезлюдяването.

В Унгария 23 града имат статут на градски окръзи (megyei jogú város), докато Будапеща има статут на град-област. В страната има четири агломерации – столична, Мишколц, Дьор и Печ. Седемнайсет други района се намират в ранен стадий на агломерация.

В този списък са включени всички градове с население над 10 000 души към 2007 година.

Унгария